Osteolepiformes — ряд хребетних тварин класу Лопатепері (Sarcopterygii). Інколи ряд розглядають як парафілетичну групу.

Класифікація 
Класифікація за Swartz 2012.

Систематика Osteolepiformes за Nelson et al. (2016):
 Ряд †Osteolepidiformes
 Родина †Canowindridae
 Родина †Megalichthyidae
 Родина †Osteolepididae
 Родина †Tristichopteridae
 Родина †Rhizodopsidae

Примітки 

Tetrapodomorpha
†